Underworld (engl. „Unterwelt“', „Verbrecherwelt“) steht für:

 Underworld (Band), britisches Elektronik-Duo
 Ultima Underworld, zweiteilige Reihe von Computer-Rollenspielen (1992/1993)
 Underworld (Roman), Roman von Don DeLillo

sowie für folgende Filme:

 Underworld (engl. Originaltitel), US-amerikanischer Stummfilm Unterwelt (1927)
 Underworld (1985), britischer Spielfilm nach einem Drehbuch von Clive Barker (1985)
 Underworld (engl. Originaltitel), US-amerikanischer Film Vatertag – Ein guter Tag zum Sterben (1996)
 Underworld (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2003) sowie dessen Fortsetzungen
 Underworld: Evolution (2006)
 Underworld – Aufstand der Lykaner (2009)
 Underworld: Awakening (2012)
 Underworld: Blood Wars (2016)
 Underworld (2013), US-amerikanischer Pornofilm von Brad Armstrong